Зино́вий (Земен) Алекса́ндрович Ро́йзман (11 сентября 1941, Одесса — 6 июня 2022, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, писатель, драматург и публицист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2018).

Биография 
Родился 11 сентября 1941 года в Одессе, осаждённой союзными с нацистской Германией румынскими войсками, вторгшимися на территорию СССР в начале Великой Отечественной войны. Незадолго до полной румынской оккупации Одессы морским путём вместе с родственниками был вывезен из города и эвакуирован в Среднюю Азию. В эвакуации мать Ройзмана заболела сыпным тифом, и он 9 месяцев находился в узбекской семье, где его выкормила грудью узбечка.

После нескольких переездов З. Ройзман обосновался в Ташкенте. Работал сварщиком на заводе пластмассовых изделий. Окончил режиссёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского (вечернее отделение, мастерская А. И. Гинзбурга, 1964).

С 1963 года — режиссёр и актёр республиканского театра кукол в Ташкенте, с 1964 года — режиссёр киностудии «Узбекфильм». Поставил более десяти мультипликационных фильмов. Автор сценариев ряда мультипликационных фильмов, автор и режиссёр нескольких сюжетов сатирического киножурнала «Наштар».

Автор пьесы «Золотая серна», книг для детей (среди них «Про Мишку, которого не ждали», «Верные друзья»), опубликованных в ташкентских издательствах. В 1990-годы много писал о кино и телевидении в журнале «Таллинн» (Эстония).

С середины 1960-х работал в игровом кино. В художественных картинах «В 26-го не стрелять» (режиссёр Р. Батыров), «Подвиг Фархада» (режиссёр А. Хачатуров), «Чинара» (трёхсерийный телевизионный фильм режиссёра 3. Сабитова) был вторым режиссёром. В 1977 году поставил свою первую художественную кинокартину «Дом под жарким солнцем», отмеченную премией Ленинского комсомола и четырьмя призами (приз за главную женскую роль — Д. Камбарова, приз за изобразительное решение — Э. Калантаров, приз за музыку к фильму — Р. Вильданов, приз за раскрытие рабочей темы на Всесоюзном кинофестивале в Ереване).

В начале 1990-х годов Ройзман как создатель фильма «Кодекс молчания» (1990) стал объектом резкой критики со стороны новых республиканских властей, и в 1992 году решил покинуть Узбекистан. Оставив на некоторое время работу в кино, он поселился в московской малогабаритной квартире, подаренной уехавшей за рубеж матерью. В течение двух лет Ройзман работал грузчиком на Северном рынке Москвы и, по словам режиссёра, «думать забыл о кино».

Несколько лет работал режиссёром закадрового озвучивания на НТВ. Возвращению З. Ройзмана в профессию способствовали главный редактор объединения «Экран» Герман Грошев, продюсер Владилен Арсеньев, режиссёр и продюсер Джаник Файзиев, продюсеры Андрей Разбаш и Иван Демидов. 

После постановки в 1998 году (совместно с Дмитрием Брусникиным) многосерийного телефильма      «Чехов и Ко» (в котором были заняты звёзды МХАТа, в том числе сыгравшие свои последние роли в кино Олег Ефремов и Елена Майорова), Ройзман успешно продолжил карьеру режиссёра и сценариста игрового кино.

З. Ройзман любил снимать остросюжетное кино: детектив, приключения, исторические, остросюжетные драмы. В последние годы режиссёр работал в сериальном кино.

Из всех поставленных фильмов режиссёр особо выделял два: первую самостоятельную работу «Дом под жарким солнцем» (1977) и телесериал «У каждого своя война» (2010), возможности снять который З. Ройзман ждал семь лет. Тем не менее, телесериал «У каждого своя война» долго лежал «на полке» и появился на российских телевизионных каналах лишь через несколько лет после завершения.

Скончался 6 июня 2022 года на 81-м году жизни. Похоронен 9 июня на Востряковском кладбище.

Фильмография

Художественные фильмы

Мультипликационные фильмы

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 мая 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (30 мая 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 З. Ройзман на сайте Гильдии кинорежиссёров России
 Режиссёр и сценарист Зиновий Ройзман отмечает юбилей (публикация на сайте Союза кинематографистов России, 2011 г.)
 Интервью З. Ройзмана Тиграну Манасяну (Hayasa News)
 Элеонора Шафранская о З. Ройзмане (сайт «Письма о Ташкенте»)

Видео 
 
 
 
 

Кукольники по алфавиту
Кукольники СССР
Кукольники XX века
Режиссёры кукольного театра
Режиссёры кукольного театра СССР
Режиссёры мультипликации
Режиссёры мультипликации XX века
Режиссёры мультипликации СССР
Персоналии:Узбекфильм
Кинорежиссёры СССР
Сценаристы СССР
Выпускники Ташкентского театрального института
Кинорежиссёры XX века
Сценаристы XX века
Режиссёры дубляжа
Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Персоналии:Ташкент
Члены Союза кинематографистов России
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Похороненные на Востряковском кладбище